Александр Николаевич Шиллинг (1879—1933) — капитан 2-го ранга, вахтенный офицер крейсера «Варяг»

Биография 
Родился 27 августа 1879 года в Твери, происходил из дворян Эстляндской губернии. Образование получил в Морском кадетском корпусе, из которого выпущен 6 мая 1901 года мичманом в Балтийский флот. Состоял на миноносце «Грозный», на котором с 1902 года находился в заграничном плавании.

По прибытии на Дальний Восток Шиллинг в качестве вахтенного офицера был зачислен в состав экипажа крейсера «Варяг». 23 февраля 1904 года он был награждён орденом св. Георгия 4-й степени

По возвращении в Россию Шиллинг был зачислен в 1-й Балтийский флотский экипаж и назначен 2-м флагманским минным офицером штаба командующего 2-й минной дивизией Балтийского моря. 6 декабря 1910 года произведён в старшие лейтенанты, а через три года получил чин капитана 2-го ранга. В 1911 году окончил Офицерский минный класс по 2-му разряду.

С 29 февраля 1916 года он являлся начальником минной конторы порта Императора Петра Великого в Ревеле.

После Октябрьской революции Шиллинг остался в Эстонии и скончался в Таллине 21 июля 1933 года.

Среди прочих наград Шиллинг имел ордена:
 Орден Святого Георгия 4-й степени (23 февраля 1904 года)
 Орден Святой Анны 3-й степени (6 декабря 1908 года)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (14 апреля 1913 года)
 Орден Святой Анны 2-й степени (30 июля 1915 года)

Источники 
 Список личного состава судов флота, строевых и административных учреждений морского ведомства. Издание Статистического отделения Главного морского штаба. Сентябрьское 1912 года. — , 1912. — С. 146.
 Список личного состава судов флота, строевых и административных учреждений морского ведомства. Издание Статистического отделения Главного морского штаба, Исправлено по 11 апреля 1916 года. — , 1916. — С. 178.
 Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. Биобиблиографический справочник. — , 2004. — С. 367. — ISBN 5-89577-059-2
 Офицеры, гражданские чины крейсера «Варяг»

Капитаны 2-го ранга (Российская империя)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Выпускники Морского кадетского корпуса